Velika nagrada Avstrije 2000 je bila deseta dirka Svetovnega prvenstva Formule 1 v sezoni 2000. Odvijala se je 16. julija 2000.

Rezultati

Kvalifikacije 

|-
! 1
| 1
|  Mika Häkkinen
| McLaren-Mercedes
| 1:10,410
|
|-
! 2
| 2
|  David Coulthard
| McLaren-Mercedes
| 1:10,795
| +0,385
|-
! 3
| 4
|  Rubens Barrichello
| Ferrari
| 1:10,844
| +0,434
|-
! 4
| 3
|  Michael Schumacher
| Ferrari
| 1:11,046
| +0,636
|-
! 5
| 6
|  Jarno Trulli
| Jordan-Mugen Honda
| 1:11,640
| +1,230
|-
! 6
| 23
|  Ricardo Zonta
| BAR-Honda
| 1:11,647
| +1,237
|-
! 7
| 22
|  Jacques Villeneuve
| BAR-Honda
| 1:11,649
| +1,239
|-
! 8
| 11
|  Giancarlo Fisichella
| Benetton-Supertec
| 1:11,658
| +1,248
|-
! 9
| 17
|  Mika Salo
| Sauber-Petronas
| 1:11,761
| +1,351
|-
! 10
| 19
|  Jos Verstappen
| Arrows-Supertec
| 1:11,905
| +1,495
|-
! 11
| 16
|  Pedro Diniz
| Sauber-Petronas
| 1:11,931
| +1,521
|-
! 12
| 18
|  Pedro de la Rosa
| Arrows-Supertec
| 1:11,978
| +1,568
|-
! 13
| 15
|  Nick Heidfeld
| Prost-Peugeot
| 1:12,037
| +1,627
|-
! 14
| 12
|  Alexander Wurz
| Benetton-Supertec
| 1:12,038
| +1,628
|-
! 15
| 5
|  Heinz-Harald Frentzen
| Jordan-Mugen Honda
| 1:12,043
| +1,633
|-
! 16
| 8
|  Johnny Herbert
| Jaguar-Ford
| 1:12,238
| +1,828
|-
! 17
| 14
|  Jean Alesi 
| Prost-Peugeot
| 1:12,304
| +1,894
|-
! 18
| 10
|  Jenson Button
| Williams-BMW
| 1:12,337
| +1,927
|-
! 19
| 9
|  Ralf Schumacher
| Williams-BMW
| 1:12,347
| +1,947
|-
! 20
| 20
|  Marc Gené
| Minardi-Fondmetal
| 1:12,722
| +2,312
|-
! 21
| 7
|  Luciano Burti
| Jaguar-Ford
| 1:12,822
| +2,412
|-
! 22
| 21
|  Gaston Mazzacane 
| Minardi-Fondmetal 
| 1:13,419
| +3,009
|}

Dirka 

|-
! 1
| 1
|  Mika Häkkinen
| McLaren-Mercedes
| 71
| 1:28:15,818
| 1
| 10
|-
! 2
| 2
|  David Coulthard
| McLaren-Mercedes
| 71
| + 12,535 s
| 2
| 6
|-
! 3
| 4
|  Rubens Barrichello
| Ferrari
| 71
| + 30,795 s
| 3
| 4
|-
! 4
| 22
|  Jacques Villeneuve
| BAR-Honda
| 70
| +1 krog
| 7
| 3
|-
! 5
| 10
|  Jenson Button
| Williams-BMW
| 70
| +1 krog
| 18
| 2
|-
! 6
| 17
|  Mika Salo
| Sauber-Petronas
| 70
| +1 krog
| 9
| 1
|-
! 7
| 8
|  Johnny Herbert
| Jaguar-Cosworth
| 70
| +1 krog
| 16
|  
|-
! 8
| 20
|  Marc Gené
| Minardi-Fondmetal
| 70
| +1 krog
| 20
|  
|-
! 9
| 16
|  Pedro Diniz
| Sauber-Petronas
| 70
| +1 krog
| 11
|  
|-
! 10
| 12
|  Alexander Wurz
| Benetton-Playlife
| 70
| +1 krog
| 14
|  
|-
! 11
| 7
|  Luciano Burti
| Jaguar-Cosworth
| 69
| +2 kroga
| 21
|  
|-
! 12
| 21
|  Gastón Mazzacane
| Minardi-Fondmetal
| 68
| +3 krogi
| 22
|  
|-
! Ods
| 23
|  Ricardo Zonta
| BAR-Honda
| 58
| Motor
| 6
|  
|-
! Ods
| 9
|  Ralf Schumacher
| Williams-BMW
| 52
| Zavore
| 19
|  
|-
! Ods
| 15
|  Nick Heidfeld
| Prost-Peugeot
| 41
| Trčenje
| 13
|  
|-
! Ods
| 14
|  Jean Alesi
| Prost-Peugeot
| 41
| Trčenje
| 17
|  
|-
! Ods
| 18
|  Pedro de la Rosa
| Arrows-Supertec
| 32
| Menjalnik
| 12
|  
|-
! Ods
| 19
|  Jos Verstappen
| Arrows-Supertec
| 14
| Motor
| 10
|  
|-
! Ods
| 5
|  Heinz-Harald Frentzen
| Jordan-Mugen-Honda
| 4
| Puščanje olja
| 15
|  
|-
! Ods
| 3
|  Michael Schumacher
| Ferrari
| 0
| Trčenje
| 4
|  
|-
! Ods
| 6
|  Jarno Trulli
| Jordan-Mugen-Honda
| 0
| Trčenje
| 5
|  
|-
! Ods
| 11
|  Giancarlo Fisichella
| Benetton-Playlife
| 0
| Trčenje
| 8
|  
|}

Opombe 
 Prvi nastop v Formuli 1 za Luciana Burtija, ki je pri Jaguarju zamenjal obolelega Eddieja Irvina.

Formula 1 sezona 2000
2000